nhn – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl centrale